Le Jour où la Terre s'arrêta (), film américain réalisé par Robert Wise, sorti en 1951 ;
 Le Jour où la Terre s'arrêta (The Day the Earth Stood Still), film de science-fiction américain, remake du précédent, réalisé par Scott Derrickson, sorti le  en Belgique et en France, et le  aux États-Unis.